Наж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 110 км на схід від Тулузи, 60 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 214 осіб у працездатному віці (15-64 років) 132 були активні, 82 — неактивні (показник активності 61,7%, у 1999 році було 65,8%). З 132 активних працювало 120 осіб (69 чоловіків та 51 жінка), безробітних було 12 (4 чоловіки та 8 жінок). Серед 82 неактивних 8 осіб було учнями чи студентами, 47 — пенсіонерами, 27 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 160 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 329,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Наж
 Туристичне бюро
 [ Розташування муніципалітету Наж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн